Miejscowości we Francji:
 Langlade – miejscowość i gmina w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Gard
Miejscowości w USA:
 Langlade – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Langlade (ang. Langlade Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Langlade (ang. Langlade County) – w stanie Wisconsin